Магас Киренский (Маг; ) — царь Кирены, правивший в 276—250 годах до н. э.

Биография 
Отцом Магаса был Филипп — македонянин из знатного рода, бывший одним из командиров в войске македонского царя Александра Македонского, а матерью — Береника. После смерти Филиппа семья Магаса в 318 году до н. э. прибыла в Египет. Через год царь Птолемей I Сотер развёлся со своей супругой Эвридикой и женился на Беренике.

Благодаря своим успешным действиям во время подавления восстания в Кирене и не без влияния матери, Магас получил пост наместника этой области. А через несколько лет после смерти Птолемея I объявил себя царём независимой Кирены.

Впоследствии Магас женился на своей дальней родственнице, сестре сирийского царя Антиоха I Сотера Апаме.

Магас стал непосредственным инициатором Первой Сирийской войны, убедив Антиоха начать борьбу с Птолемеем II Филадельфом. Однако сирийский царь не смог сразу двинуться в поход, так как в это время был ещё занят войной с галатами. Поэтому царю Кирены пришлось выступить одному. Он захватил город Параитонион и дошёл до Хиоса, примерно в 50 километрах от Александрии. Однако здесь Магас получил известие о том, что у него в тылу восстало кочевое племя мармаридов, и он тотчас вернулся домой. Пытаясь преследовать его, Птолемей II неожиданно оказался в аналогичном положении: в Египте подняли мятеж наёмники-галаты. В 272 году до н. э. между противниками был заключён мир, скреплённый обручением дочери Магаса Береники с Птолемеем III Эвергетом.

При жизни Магаса Кирена продолжала оставаться независимой, но после его смерти страна снова вошла в состав птолемеевского Египта.

Литература 
 Первичные источники
 Павсаний.  (книга I, главы 6.8 и 7.1-3)
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Пирр (глава 4.4)
 Полиэн. Стратегемы (книга II, глава 28.2)
 Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога (книга XLIV, глава 26.3)
 Современные исследования
 

Цари Кирены
Правители Африки III века до н. э.